Reichel es un apellido alemán y hace referencia a varios artículos:

Personas
Achim Reichel, músico alemán;
Adolf Reichel, compositor y director de orquesta germano-suizo;
Frantz Reichel, atleta francés;
Gerardo Reichel-Dolmatoff, antropólogo y arqueólogo colombo-austríaco;
Ingrid Reichel, artista, pintora y ensayista austriaca.